Савара — народ в Индии.
 Савара — один из языков мунда.
 Савара — рыба рода макрелей.